Il doppio del torneo di tennis Torneo Godó 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Paolo Bertolucci e Adriano Panatta che hanno battuto in finale Carlos Kirmayr e Cássio Motta 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Jan Kodeš /  Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Heinz Günthardt /  Bob Hewitt (semifinali)
 José Luis Clerc /  Raúl Ramírez (semifinali)
 Hans Gildemeister /  Paul McNamee (primo turno)

 Paolo Bertolucci /  Adriano Panatta (Campioni)
 Ivan Lendl /  Pavel Složil (quarti di finale)
 Álvaro Fillol /  Jaime Fillol (quarti di finale)
 Ángel Giménez /  Balázs Taróczy (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1979